Игорь Васильевич Шамов (11.06.1935-15.01.2022) — российский государственный деятель, мэр Владимира (1990—2002).

Родился 11 июня 1935 года в городе Можга (Удмуртия) в семье инженера. До 1947 г. жил с родителями в Сормовском районе г. Горький. Затем — в г. Мариенбург в Ленинградской области. Там окончил школу с серебряной медалью.

В 1959 году окончил Ленинградский политехнический институт имени Калинина по специальности «инженер-физик». В 1959—1961 гг. младший научный сотрудник ленинградского НИИ полимерных пластмасс.

С 1961 года работал во Владимире во ВНИИ синтетических смол (НПО «Полимерсинтез»): старший научный сотрудник, заведующий лабораторией.

В 1968 г. защитил диссертацию:
 Исследование временной зависимости коэффициента Пуассона полимерных материалов : диссертация … кандидата технических наук : 05.00.00. — Ленинград, 1968. — 123 с. : ил.

Весной 1990 года избран депутатом Владимирского горсовета. В октябре того же года на альтернативных выборах избран председателем горисполкома (несмотря на то, что не состоял в КПСС).
В декабре 1991 года Указом Бориса Ельцина был назначен главой администрации города Владимира, в 1995 и 1997 годах дважды побеждал на выборах. Сложил полномочия в марте 2002 года.
Член партии Союз правых сил

Основные достижения на посту руководителя исполнительной власти:
 В 1994 году запущен в эксплуатацию Судогодский водозабор с подземным водоснабжением: труба диаметром 90 см протяженностью 45 км позволила обеспечить питьевой водой юго-западный район Владимира, пос. Юрьевец и Энергетик.
 В 1995 году запущена третья очередь ТЭЦ-2. С 1 января 1999 года Владимирская ТЭЦ переведена на природный газ.
 В середине 1990-х годов началось развитие общественного транспорта. Появились новые маршруты, были продлены действующие троллейбусные линии и проложены новые.
 в 1993 году реализована идея создать театр фольклора «Разгуляй». Театр разместился в здании ДК завода керамических изделий и с 1 февраля 1995 года получил статус муниципального профессионального театра.

Соавтор книг:
 Соревнуясь — вперед! [Текст] : опыт ВНИИ синтетических смол / И. В. Шамов, Г. И. Каган. — Москва : Химия, 1983. — 64 с.; 20 см.
 Наполненные пенопласты / О. Г. Тараканов, И. В. Шамов, В. Д. Альперн; Под ред. Ф. А. Шутова. — Москва : Химия, 1989. — 215,[1] с. : ил.; 22 см; ISBN 5-7245-0085-X

Награждён двумя медалями СССР и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Почётный гражданин города Владимир (2012).

Похоронен на кладбище в Улыбышево.

Семья: жена Берта Петровна, сын Александр, дочь Юлия.

Источники 
 https://www.33polit.info/news/pervyj-vladimirskij-mer-prazdnuet-yubilej/
 Фото http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vladimir/p/37-1-0-7546
 https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/igor-vasilevich-shamov/
 https://6tv.ru/skonchalsya-pervyj-mer-goroda-vladimira-igor-shamov
 https://www.xn--33-vlciilyd.xn--p1ai/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/31312/

Председатели Владимирского горисполкома
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета